

Patronyme 

 Sylvain de Golbéry (1742-1822), géographe français ;
 Philippe de Golbéry (1786-1854), archéologue français.